Posadas puede referirse a:

 el plural de posada.
 localidades y divisiones administrativas:
 Lago Posadas, localidad de la Provincia de Santa Cruz, Argentina;
 Posadas, ciudad de la Provincia de Misiones, Argentina;
 Gran Posadas, área metropolitana de la Argentina;
 Posadas, municipio de la provincia de Córdoba, España;
 Posadas, aldea de La Rioja, España.

 arquitectura y edificaciones:
 Parque Posadas, complejo habitacional en Montevideo, Uruguay;
 Hospital Posadas, en el Gran Buenos Aires, Argentina.

 cultura:
 Las Posadas, fiestas tradicionales mexicanas.

 empresas:
 Grupo Posadas, empresa hotelera mexicana.

 personas
 Alejandro Posadas (1870-1902), médico argentino;
 Carmen Posadas o Carmen de Posadas Mañé (1953-), escritora uruguaya nacionalizada española;
 Gervasio Antonio de Posadas (1757-1833), político argentino;
 Gervasio de Posadas Belgrano (1902-1988), abogado y político uruguayo;
 Ignacio de Posadas Montero (1944-), abogado y político uruguayo, perteneciente al Partido Nacional;
 J. Posadas, seudónimo de Homero Cristali (1912-1981), dirigente trotskista argentino;
 Juan Jesús Posadas Ocampo (1926-1993), arzobispo y cardenal católico mexicano;
 Juan Martín Posadas o Juan Martín de Posadas Montero (1937-), político, periodista y ex sacerdote uruguayo perteneciente al Partido Nacional.